Le sigle CNEN peut désigner :

 Conseil national d'évaluation des normes, en France ;
 Centre national d'équipement nucléaire, en France ;
 Centre national d'études nucléaires, filiale d'Électricité de France (EDF), en France
 Comité national pour l'énergie nucléaire - Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, en Italie ;
 Comisión Nacional de Energía Nuclear, au Mexique ;
 Comissão Nacional de Energia Nuclear, au Brésil.

Sigle de 4 caractères